8 Mile steht für:

 8 Mile (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Curtis Hanson (2002)
 8 Mile (Lied), Lied von Eminem (2002)
 8 Mile (Soundtrack), Soundtrack-Alben zum Film (2002/03)